Sechs Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Boxer:

 USS Boxer (1815), ein Segelschiff
 USS Boxer (1832), ein Schoner
 USS Boxer (1865), ein Dampfschiff, in Dienst von 1864 bis 1865
 USS Boxer (1905), eine Trainingsbrigantine
 USS Boxer (CV-21), ein Flugzeugträger der Essex-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1969
 USS Boxer (LHD-4), ein amphibisches Angriffsschiff der Wasp-Klasse, in Dienst seit 1995

Boxer